Parteiwechsel steht für:

 Parteiwechsel (Politik), wenn ein Politiker von einer Partei in eine andere wechselt
 Parteiwechsel (Prozessrecht), wenn nach Klageerhebung eine neue Partei anstelle einer ausscheidenden Partei in einen Rechtsstreit eintritt